Пионер може да се отнася за:
 пионер – човек, който първи постига определен успех – напр. заселва територия, проучва научна област и др.
 пионер – новатор
 пионер – член на пионерското движение
 пионер – остаряло наименование за сапьор
 Пионер – остров на Русия в архипелага Северна земя
 „Пионер“ – месечно педагогическо списание в България на арменски език (1906 – 1908)
 „Пионер“ – първият български прототип на електрически автомобил (1968)
 „Пионер“ – програма на САЩ за изследване на междупланетни пространства
 „Пионер“ – космически апарати от американската програма „Пионер“